Анатолий Васильевич Литвинов:
 Литвинов, Анатолий Васильевич (1937—2012) — советский мастер художественного слова.
 Литвинов, Анатолий Васильевич (род. 1959) — советский легкоатлет и российский тренер по лёгкой атлетике, мастер спорта СССР международного класса.